Artur Żmijewski ist der Name folgender Personen:

* Artur Żmijewski (Schauspieler) (* 1966), polnischer Schauspieler
 Artur Żmijewski (Videokünstler) (* 1966), polnischer Videokünstler und Fotograf